Зинаи́да Петро́вна Греча́ный (; род. 7 февраля 1956, п. Металлист, Томский район, Томская область, РСФСР, СССР) — молдавский государственный и политический деятель. Депутат парламента Республики Молдова VI—XI созывов с 22 апреля 2009.

Председатель фракции Партии социалистов в Парламенте X созыва, председатель Партии социалистов Республики Молдова с 2016 по 2020. Премьер-министр Республики Молдова (31 марта 2008 — 14 сентября 2009). Председатель парламента Республики Молдова с 8 июня 2019 по 28 апреля 2021 (исполняющая обязанности с 28 апреля по 23 июля 2021).

Биография 

Родилась 7 февраля 1956 в посёлке Металлист (ныне не существует; находился на территории Богашёвского сельсовета) Томской области. Её родители были высланы в Сибирь в 1945 году из села Котюжаны, попав под определение «неблагонадёжные» после освобождения Молдавии от немецко-румынских фашистских оккупантов советскими войсками.

В 1957 году Гречаные вернулись в родное село. Зинаида окончила Кишинёвский финансово-экономический институт Кишинёвского государственного университета по специальности «экономист». После учёбы с 1974 года по 1991 год работала главным бухгалтером, старшим инспектором, старшим инспектором-ревизором, заведующей бюджетным отделом Бричанского районного финансового управления.

В 1991—1994 годах работала заведующей бюджетным отделом, заместителем начальника Бричанского районного финансово-экономического управления, исполняющей обязанности заместителя председателя Бричанского районного исполнительного комитета, исполняющей обязанности начальника Бричанского районного финансово-экономического управления.

В 1994—1996 годах исполняла обязанности заместителя начальника Главного управления разработки и анализа бюджета, была заведующей отделом местных бюджетов Бюджетного департамента Министерства финансов.

В 1996—2000 годах работала начальником Главного управления разработки и синтеза бюджета, директором Бюджетного департамента.

В 2000—2001 годах Зинаида Гречаный стала заместителем министра финансов. В 2001—2002 годах она была первым заместителем министра финансов. Указом Президента Молдавии 8 февраля 2002 года назначена исполняющей обязанности министра финансов. 26 февраля 2002 года Зинаида Гречаный стала министром финансов. На основании вотума доверия парламента, 19 апреля 2005 года Указом президента Молдавии назначена министром финансов. Указом президента 10 октября 2005 года назначена на должность первого вице-премьера. Является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. 21 марта 2008 года Указом президента назначена премьер-министром.

10 и 24 июля 2005 года Зинаида Гречаный участвовала в выборах примара Кишинёва. Она получила 78 018 (50,15 %) и 96 250 (87,78 %) голосов. Эти выборы были признаны несостоявшимися из-за участия менее одной трети избирателей, включённых в избирательные списки.

13 мая 2009 года в ходе пленума ЦК Партии коммунистов Республики Молдова Зинаида Гречаный выбрана основным претендентом на пост президента Молдавии. На президентских выборах, состоявшихся 20 мая 2009 года, не смогла набрать необходимое число голосов (60 при необходимых 61), из-за бойкота, объявленного оппозицией.

14 сентября 2009 года ушла в отставку с поста премьер-министра и стала депутатом парламента Молдовы.

4 ноября 2011 года покинула фракцию Партии коммунистов в парламенте вместе с депутатами Игорем Додоном и Вероникой Абрамчук.

Возглавила предвыборный список Партии социалистов Республики Молдова на очередных парламентских выборах 30 ноября 2014 года.

В Парламенте Республики Молдова X созыва возглавляла самую многочисленную фракцию — оппозиционной Партии социалистов, в которую входят 25 депутатов. Избрана членом Комиссии по экономике, бюджету и финансам.

В 2015 году в очередной раз приняла участие в выборах примара Кишинёва. В первом туре выборов, состоявшемся 14 июня, заняла второе место (35,68 % голосов), уступив действующему примару Дорину Киртоакэ (37,52 % голосов). 28 июня во втором туре выборов вновь не смогла обойти Киртоакэ, набрав 46,46 % против 53,54 % у действующего примара.

18 ноября 2016 года избрана исполняющей обязанности председателя Партии социалистов Республики Молдова. 23 декабря 2016 избрана председателем Партии социалистов Республики Молдова.

С 8 июня 2019 по 28 апреля 2021 — Председатель парламента Республики Молдова. 28 апреля 2021, в связи с роспуском парламента, стала исполняющей обязанности председателя до 26 июля 2021.

30 декабря 2020 передала полномочия председателя Партии социалистов Республики Молдова экс-президенту Игорю Додону.

Первое правительство Гречаный

Второе правительство Гречаный

Семья 
Замужем, супруги имеют двух детей.

Супруг — Алексей Гречаный — предприниматель.

Сын Евгений — предприниматель. Супруга — Наталья.

Дочь Оксана — экс-министр-советник по экономическим вопросам в посольстве Молдавии в России и экс-полномочный представитель правительства Молдавии в Евразийской экономической комиссии.

Награды 
 Орден Республики (7 февраля 2006 года) — в знак признания особых заслуг в совершенствовании финансово-экономической системы, за долголетний плодотворный труд в центральных органах публичного управления и активную организаторскую и общественную деятельность.
 Орден Почёта (25 марта 2003 года) — за личный вклад в реализацию государственной социальной политики, оказание финансово-материальной помощи социальным учреждениям и постоянную поддержку гуманитарных акций.

Примечания

Ссылки 

Заместители председателей районных исполкомов СССР
Председатели парламента Молдавии
Выпускники Государственного университета Молдовы
Премьер-министры Молдавии
Кандидаты в президенты Молдавии
Министры финансов Молдавии
Женщины — премьер-министры
Члены Партии социалистов Республики Молдова
Женщины-политики Молдавии
Депутаты Муниципального совета Кишинёва
Депутаты районных советов Молдавской ССР
Премьер-министры, вступившие в должность в 2008 году
Правители Европы XXI века
Политики XXI века